Grisette, substantif formé de l'adjectif de couleur « gris » et d'un suffixe diminutif féminin, désigne, selon le contexte, divers choses ou personnes.

 Grisette désignait, couramment du , une jeune ouvrière ou employée du commerce.
 Grisette est le nom vernaculaire donné à deux papillons de la famille des Hesperiidae.
 Grisette est le nom vernaculaire donné à un champignon, Amanita vaginata, de la famille des Amanitaceae.
 La fauvette grisette est un oiseau de la famille des Sylviidae.
 Les grisettes de Montpellier sont des bonbons.